Walk () — песня американской грув-метал-группы Pantera с их шестого студийного альбома Vulgar Display of Power. Песня входит в концертный альбом группы Official Live: 101 Proof и сборник лучших песен The Best of Pantera: Far Beyond the Great Southern Cowboys’ Vulgar Hits!.

О песне 
Песня заняла 16 место в списке 40 величайших метал-песен по версии VH1. Гитарное соло Даймбэга Даррелла в песне входит в 100 лучших гитарных соло за всю историю. Гитарный рифф сыгран в размере 12/8.

Клип на песню снимался на сцене  в Чикаго.

В 2019 году песня прозвучала в фильме «Тройная граница».

Чарты

Примечания 

Песни 1993 года
Песни Pantera